AMI of Ami kan verwijzen naar:

Associació de Municipis per la Independència, een vereniging van openbare besturen in Catalonië
Aeronautica Militare (Italia), de Italiaanse luchtmacht
AMI (Arcense Metaal Industrie), een Nederlandse fabrikant van aluminium bouwbeslag
AMI (bedrijf), een Amerikaans fabrikant van computeronderdelen
AMI (Berlijn), een motorfietsmerk uit Berlijn 
AMI (Zürich), een motorfietsmerk uit Zürich
AMI kappers, een Nederlandse keten van kapsalons
Alternate mark inversion, een ternaire lijncodering
Ami (Ibaraki) , een gemeente in de Japanse prefectuur Ibaraki
Citroën Ami, een auto
Ami (geslacht), een geslacht van vogelspinnen

Amis,  de meest gesproken Oost-Formosaanse taal in Taiwan